Een verkeersweg:
N232 (België)
N232 (Nederland), zie Provinciale weg 232
N-232 (Spanje)
N232 (Zwitserland)